Copa Colsanitas Santander 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 18 по 24 февраля 2008 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 32 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации.
 Мария Эмилия Салерни уступает свой дебютный одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова выигрывает свой 3й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Бетани Маттек выигрывает свой 3й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2008
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2008 года
2008